In My Head (canção de Ariana Grande)
 In My Head (canção de Galantis)
 In My Head (canção de Jason Derulo)

Desambiguação